Ливингстън може да се отнася за:

 Хора
 Дейвид Ливингстън, английски пътешественик
 Едуард Ливингстън, държавен секретар на САЩ

 Градове
 Ливингстън (Замбия), град в Замбия
 Ливингстън (Шотландия), град в Шотландия
 Ливингстън (град, Калифорния), град в Калифорния, САЩ
 Ливингстън (Монтана), град в Монтана, САЩ
 Ливингстън (Ню Джърси), град в Ню Джърси, САЩ

 Други
 Ливингстън (остров), остров в Антарктика
 Ливингстън (водопад), водопад на река Конго
 Ливингстън (планина), планина в Танзания
 ФК Ливингстън, футболен клуб в Шотландия